Antonio Pagani puede referirse a las siguientes personas: 
 Antonio Pagani, franciscano italiano;
 Antonio Pagani, exfutbolista italiano.